Ясин Адли (; ) — французский футболист, полузащитник клуба «Милан».

Клубная карьера 
Адли — воспитанник клуба «Пари Сен-Жермен». В 2017 году он начал выступать за команду дублёров. В 2018 году Ясин включён в заявку основного состава на сезон. В том же году Адли вошёл в число шестидесяти самых талантливых молодых футболистов по версии газеты The Guardian. 19 мая в матче против «Кана» он дебютировал в Лиге 1, заменив во втором тайме Кристофера Нкунку. В своём дебютном сезоне Адли стал чемпионом Франции. В 2019 году Адли перешёл в «Бордо». Сумма трансфера составила 5 млн. евро. 17 февраля в матче против «Тулузы» он дебютировал за новую команду. 25 сентября в поединке против «Амьена» Ясин забил свой первый гол за «Бордо». 

Летом 2021 года Адли перешёл в итальянский «Милан», но был оставлен в аренде в «Бордо».

Международная карьера 
В 2017 году Адли в составе юношеской сборной Франции принял участие в юношеском чемпионате Европы в Хорватии. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании, Фарерских островов, Шотландии и дважды Венгрии. В поединке против фарерцев Ясин забил гол.

В том же году Адли принял участие в юношеском чемпионате мира в Индии. На турнире он сыграл в матчах против команд Новой Каледонии, Японии, Гондураса и Испании. В поединке против гондурасцев Ясин забил гол.

В 2018 году в составе юношеской сборной Франции Адли принял участие в юношеском чемпионате Европы в Финляндии. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии, Украины и Турции.

В 2019 году Адли в составе молодёжной сборной Франции принял участие в молодёжном чемпионате мира в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Саудовской Аравии, Мали и США.

Достижения 
Командные

  «Пари Сен-Жермен»
  Чемпионат Франции по футболу — 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 France profile  at FFF
 PSG profile 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Милан»